|-
| 11201 Talich ||  || 13 martie 1999 ||  || 
|-
| 11202 Teddunham ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 11203 Danielbetten ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11204 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11205 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11206 Bibee ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11207 Black ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11208 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11209 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11210 - ||  || 6 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11211 - ||  || 6 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11212 Tebbutt || 1999 HS || 18 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 11213 - ||  || 16 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11214 - ||  || 16 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11215 - ||  || 17 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11216 Billhubbard ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 11217 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11218 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11219 Benbohn ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11220 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11221 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11222 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11223 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11224 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11225 Borden ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11226 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11227 Ksenborisova ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11228 Botnick ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11229 Brookebowers ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11230 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11231 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11232 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11233 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11234 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11235 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11236 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11237 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 11238 Johanmaurits || 2044 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11239 Marcgraf || 4141 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11240 Piso || 4175 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11241 Eckhout || 6792 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11242 Franspost || 2144 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11243 de Graauw || 2157 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11244 Andrékuipers || 4314 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11245 Hansderijk || 3100 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11246 Orvillewright || 4250 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11247 Wilburwright || 4280 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11248 Blériot || 4354 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11249 Etna || 1971 FD || 24 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11250 - || 1972 AU || 14 ianuarie 1972 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 11251 Icarion ||  || 20 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 11253 Mesyats ||  || 26 octombrie 1976 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 11254 Konkohekisui ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 11255 Fujiiekio ||  || 18 februarie 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 11256 Fuglesang ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 11257 Rodionta ||  || 3 octombrie 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 11258 Aoyama ||  || 1 noiembrie 1978 || Caussols || 
|-
| 11259 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 11260 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 11261 - || 1978 XK || 6 decembrie 1978 || Palomar || E. Bowell, 
|-
| 11262 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 11263 - || 1979 OA || 23 iulie 1979 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 11264 Claudiomaccone ||  || 16 octombrie 1979 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 11265 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11266 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11267 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 11268 Spassky ||  || 22 octombrie 1985 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 11269 Knyr ||  || 26 august 1987 || Nauchnij || 
|-
| 11270 - ||  || 13 martie 1988 ||  || 
|-
| 11271 - || 1988 KB || 19 mai 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11272 - || 1988 RK || 8 septembrie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11273 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 11274 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 11275 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 11276 ||  || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 11277 Ballard ||  || 8 octombrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 11278 Telesio ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11279 - || 1989 TC || 1 octombrie 1989 || Palomar || , E. F. Helin
|-
| 11280 Sakurai ||  || 9 octombrie 1989 ||  || , 
|-
| 11281 - ||  || 28 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 11282 Hanakusa ||  || 30 octombrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 11283 - ||  || 25 octombrie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 11284 Belenus || 1990 BA || 21 ianuarie 1990 || Caussols || 
|-
| 11285 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11286 ||  || 15 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11287 || 1990 SX || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11288 Okunohosomichi || 1990 XU || 10 decembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 11289 Frescobaldi ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11290 ||  || 10 septembrie 1991 ||  || 
|-
| 11291 ||  || 10 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11292 Bunjisuzuki ||  || 8 septembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11293 || 1991 XL || 4 decembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 11294 - || 1992 CK || 4 februarie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 11295 Gustaflarsson ||  || 8 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 11296 Denzen || 1992 KA || 24 mai 1992 ||  || T. Seki
|-
| 11297 ||  || 5 august 1992 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 11298 Gide ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11299 Annafreud ||  || 22 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11300 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-